Вооружённые силы Эритреи () — военная организация Государства Эритрея, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Состоят из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

История 
В 1952 году ООН передало Эритрею под управление Эфиопии, которая должна была стать федеративным государством. Упразднение федерации и включение Эритреи в состав Эфиопии в качестве провинции привело к войне за независимость Эритреи, закончившейся в 1991 году победой повстанцев и референдуму 1993 года, на котором большинство высказалось за независимость от Эфиопии. 24 мая 1993 года Эритрея стала независимым государством.

В 1995 году возникший спор между Йеменом и Эритреей по поводу принадлежности архипелага Ханиш в Красном море перерос в вооружённый конфликт. При посредничестве Международного суда было решено, что острова принадлежат Йемену, за исключением мелких островов к Юго-Западу от крупных.

В 1998 году неопределённость эритрейско-эфиопской границы привела к войне, длившейся 2 года, и установлению Временной зоны безопасности () на границе с Эфиопией.

С 1995 в Эритрее введена обязательная служба в армии длительностью в 18 месяцев. 

8 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе, в которой объявлялось о прекращении состояния войны между двумя странами, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе — в экономической и социальной областях.

В 2008 году спор о принадлежности острова Думейра в Красном море закончился вооружённым столкновением между эритрейскими и джибутийскими войсками. Остров, принадлежность которого пока не определена, был занят эритрейскими войсками.

В 2009 году поддержка Эритреей антиэфиопских сил в сомалийском конфликте послужила причиной санкций ООН против Эритреи, в том числе и к эмбарго на поставки оружия.

Общие сведения 
Вооружённые силы Эритреи

Виды вооружённых сил 
 Сухопутные войска
 Военно-морские силы
 Военно-воздушные силы (по данным на 2011 год)

Призывной возраст и порядок комплектования 
Вооружённые силы Эритреи комплектуются по призыву и на добровольной основе, мужчинами и женщинами, гражданами Эритреи, в возрасте 18 — 40 лет; срок службы по призыву — 18 месяцев (по данным на 2006 год).

 Человеческие ресурсы, доступные для воинской службы
 мужчины в возрасте 16-49 лет: 1 350 446
 женщины в возрасте 16-49 лет: 1 362 575 (2010, оценочно)

Человеческие ресурсы, годные для воинской службы
 мужчины в возрасте 16-49 лет: 896 096
 женщины в возрасте 16-49 лет: 953 757 (2010, оценочно)

Человеческие ресурсы, ежегодно достигающие призывного возраста
 мужчины: 66 829
 женщины: 66 731 (2010, оценочно)

Военные расходы — процент от ВВП 
Военные расходы по данным на 2006 год составили 6,3 % — 8 место в мире

Состав вооружённых сил

Сухопутные войска 

Армия Эритреи состоит из четырёх отдельных корпусов, каждый корпус разбит на 20 пехотных бригад. Дислоцируются в Асмэре.

Военно-морские силы 

Отвечает за безопасность береговой линии Эритреи, длина которой составляет более 1100 км.

Военно-воздушные силы

Примечания 

Вооружённые силы Эритреи